Колин Андрю Морган (, роден на 1 януари 1986 година) е актьор от Арма, Северна Ирландия, най-известен с ролята на главния герой от телевизионния сериал на BBC „Приключенията на Мерлин“. След като взема диплома по актьорско майсторство от Белфасткия институт през 2004 г., Колин завършва престижната Кралска шотландска академия за музикално и драматично изкуство. Още в същата година (2007) Морган се появява на сцената, като играе в театралната адаптация на „Todo sobre mi madre“ („Всичко за майка ми“) по Педро Алмодовар, а след това и в адаптация на „Vernon God Little“ по DBC Пиер.

Кариера

Филми

Телевизия

Театър

Радио

Видео Игри

Озвучаване

Награди и Номинации

Източници

Външни препратки 

 
 Колин – онлайн – фенсайт 
 Колин в Merlin Show 

Северноирландски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Британски озвучаващи артисти